Межень:
 Межень — фаза водного режима, а также связанный с ней период времени.

Населённые пункты
  — село в гмине Рацеховице Мысленицкого повята Малопольского воеводства в составе Польши.
 Межень — посёлок в городском округе Красноуральск Свердловской области России.